Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bryan Shelton e Roger Smith che hanno battuto in finale Chris Bailey e Jeff Tarango 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Bryan Shelton /  Roger Smith (Campioni)
 Bent-Ove Pedersen /  Olli Rahnasto (primo turno)

 Richard Matuszewski /  John Sullivan (primo turno)
 Johan De Beer /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1993